— японська аніме-студія, заснована у 1992 році, з головним офісом у районі Неріма, Токіо. Студія працювала над першим сезоном телевізійного аніме-серіалу та OVA за мотивами популярних ранобе «Spice and Wolf».

Історія 
Компанія заснована Сакай Акіо 15 червня 1992 року. На липень 2007 у компанії працювало 52 працівників, у 2013 році — 32.

Студія співпрацює з компаніями: , Madhouse, TMS Entertainment, , , Nerimaheiwadai Branch of Mitsubishi Tokyo UFJ Bank, Bones, voids, Chuetsu Auto Parts, Apple Inc., Google, .

Роботи

Телевізійні аніме-серіали

Анімаційні фільми

OVA

Інші анімаційні роботи

Примітки

Посилання 
  
 

Анімаційні студії Японії
Підприємства Токіо
Засновані в Японії 1992